Умендорф може бити:

 Умендорф (Биберах), општина у округу Биберах, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Умендорф (Берде), општина у округу Берде, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.